Ici TV était une chaîne de télévision locale suisse. Ses studios étaient installés à Vevey, dans le canton de Vaud dans le Swiss Media Center.

Histoire de la chaîne 
Ici TV a été créée en 1995. La télévision régionale a été créée en une société anonyme, dirigée par Thierry Bovay.

Ici TV a cessé sa programmation le  à minuit, pour se fondre dans la nouvelle entité télévisuelle La Télé, créée sur les bases de la nouvelle loi sur la radiotélédiffusion.

Dirigeants 
 Thierry Bovay, Directeur

Budget 
D'après TeleSuisse, Ici TV aurait un capital d'actionnaire de  et faisait un chiffre d'affaires en 2003 d'environ 2 mio de CHF.

Diffusion 
La chaîne émet sur une zone de diffusion allant de Lavaux en passant par la Riviera vaudoise jusqu'au Chablais vaudois et Saint-Maurice, en Valais.

Émissions 
 L'Info : informations journalières
 Sport Hebdo : actualités sportives
 Caméra en balade : reflets filmés d'une manifestation régionale
 Confidences : interview
 Zoom sur les Métiers : documentaires

Audience 
D'après le site internet de la chaîne la télé, 75 % de la population se trouvant dans la zone de concession regardent la chaîne avec une audience hebdomadaire passant de  en 2003 à  en 2007

Références 

Ici TV
Ici TV
Chaîne de télévision disparue en Suisse
Chaîne de télévision locale en Suisse
Chaîne ou station de télévision fondée en 1995
Chaîne ou station de télévision disparue en 2009
Vevey